Henry Leppä, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1996, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 104.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Jokerit || SM-sarja
|| 21 || 5 || 6 || 11 || 2 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Jokerit || SM-sarja
|| 26 || 9 || 6 || 15 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Jokerit || SM-sarja
|| 32 || 19 || 19 || 38 || 4 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Jokerit || SM-sarja
|| 35 || 29 || 13 || 42 || 6 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Jokerit || SM-sarja
|| 35 || 25 || 18 || 43 || 12 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 22 || 21 || 43 || 8 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Jokerit || SM-liiga
|| 36 || 18 || 26 || 44 || 12 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || HC Lugano || LNA
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Jokerit || SM-liiga
|| 34 || 12 || 11 || 23 || 6 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Jokerit || SM-liiga
|| 36 || 10 || 14 || 24 || 4 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Jokerit || SM-liiga
|| 36 || 26 || 22 || 48 || 10 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Jokerit || SM-liiga
|| 36 || 4 || 12 || 16 || 8 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1947
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Lugano
Attaquant de hockey sur glace